Okręty US Navy o nazwie USS "Philippine Sea", pochodzącej od bitwy na Morzu Filipińskim w czasie II wojny światowej:
 Pierwszy "Philippine Sea" (CV-47) był lotniskowcem, który był w służbie w latach 1946 - 1958 i brał udział w wojnie koreańskiej.
 Drugi "Philippine Sea" (CG-58) był krążownikiem rakietowym, który wszedł do służby w 1989 i nadal pozostaje w aktywnej służbie (stan na 2007 rok).

Philippine Sea